Osoby o tym nazwisku:
 Adam Pernal – polski pianista i kompozytor
 Marek Pernal – polski dyplomata